Žahenberc je lahko:

Žahenberc, potok, pritok Sotle 
Žahenberc, naselje v občini Rogatec